Государственный гимн Украинской Советской Социалистической Республики () — государственный гимн Украинской ССР с 1949 по 1992 год.

История 
После образования Советского Союза с 1922 по 1944 год в качестве гимна использовался «Интернационал». 21 ноября 1949 года был утверждён гимн Украинской ССР. 

Автор текста гимна Украинской ССР — поэт Павел Тычина, музыка гимна создавалась коллективом композиторов под руководством Антона Лебединца.

С 1953 по 1977 год гимн исполнялся без слов. Текст гимна был переписан Николаем Бажаном с целью устранить из гимна упоминание о Сталине. 22 марта 1978 года измененная редакция гимна была официально утверждена.

Гимн был отменён 15 января 1992 года указом Президиума Верховной Рады Украины «О Государственном гимне Украины».

В 2009 году Коммунистическая партия Украины предприняла неудачную попытку утвердить вариант гимна Украины с музыкой гимна Украинской ССР и текстом авторства Игоря Орцева.

С 2015 года исполнение гимна Украинской ССР на Украине запрещено, а нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы за «пропаганду советской и коммунистической символики».

Текст гимна

Текст гимна (1949—1953) 

С 1953 по 1977 год гимн исполнялся без слов.

Текст гимна (1978—1992)

Примечания

Ссылки 
 Serhy Yekelchyk. When Stalin's Nations Sang: Writing the Soviet Ukrainian Anthem (1944-1949) //Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. - Vol. 31 (2003). - Issue 3. - PP. 309–326.
 MP3 с вокалом
 MIDI-файл

Государственные символы Украины
Появились в 1949 году на Украине
Песни 1949 года